Het Aziatisch-Oceanisch kampioenschap korfbal 2006 was de zevende editie van dit toernooi. 
In vergelijking met het vorige toernooi (2004) is het deelnemersveld vergoot van 3 naar 7 deelnemers, het grootste deelnemersveld tot nu toe in dit toernooi.

In deze editie werd een toernooi-opzet gemaakt met 2 poules, waarvan Poule A 4 deelnemers bevat en Poule B 3.
De poulefase werd gespeeld in juli 2006 en de finale wedstrijden in september.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)

Toernooi

Poule A

Poule B

Eindfase

Kwart Finales

Eindstand van het toernooi

Aziatisch-Oceanische kampioenschappen korfbal
Korfbal in 2006
Sportevenement in China